Por Stafford pode estar à procura de:
 Stafford (Kansas)
 Stafford (Ohio)
 Stafford (Texas)
 Stafford (Staffordshire)

Desambiguação